«Чужая» — название нескольких кинофильмов:
 Чужая (фильм, 1927) — фильм Константина Эггерта (другое название «Такая женщина» / «Метель»)
 Чужая (фильм, 1978) — фильм Владимира Шределя по одноимённому рассказу Юрия Нагибина
 Чужая (фильм, 2007) — фильм Джоанны Хогг () 
 Чужая (фильм, 2010) — фильм Антона Борматова по одноимённому сценарию Владимира Нестеренко
 Чужая (фильм Фео Аладаг) — фильм Фео Аладаг (, , 2010)